De naam voor de zang van de Vink, een bekende zangvogel
 De voormalige naam van een woonwagenkamp bij Maastricht, nu bekend als De Karosseer
 Op vinkenslag zitten: een gezegde, zie Lijst van uitdrukkingen en gezegden, vinkenslag